Nowy Dwór – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Lubomia.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego.

Zobacz też 
 Nowy Dwór

Przypisy 

Nieboczowy (uroczysko)